Александр Эдуардович Шмидт
 Шмидт, Александр Эдуардович (1848—?) — русский акушер, доктор медицины.
 Шмидт, Александр Эдуардович (1871—1939) — советский арабист и исламовед, педагог.